Rainy Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rainy Lake (Moira Rivers avrinningsområde), sjö i Lennox and Addington County, Ontario,  
 Rainy Lake (Snake Creeks avrinningsområde), sjö i Lennox and Addington County, Ontario,

Kanada och USA 
  Rainy Lake, sjö i Minnesota, USA och Ontario, Kanada,